Аллсвенскан 1961 () — 37-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 16 апреля и закончился 15 октября 1961 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Швеции на rsssf.com

1961 
Швеция
Спорт в Швеции в 1961 году